Podszus ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Podszus (1881–1968), deutscher Physiker und Erfinder
 Linda Belinda Podszus (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Marcel Podszus (* 1976), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Podzus